Пале () —  одна из 6-ти общин (муниципалитетов), составляющих Град (городской округ) Источно-Сараево в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Центр находится в собственно городе Пале.

Население 
Численность населения общины по переписи 2013 года составила 22 282 человека, в том числе в городе — 13 883  человека.

Этнический состав населения общины

Населённые пункты 
В состав общины входит 63 населённых пункта, в том числе город Пале.

Список населённых пунктов общины с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг., чел.:

Примечания 

Общины Республики Сербской